Rakous může znamenat:

 označení pro Rakousko, respektive jeho část Dolní Rakousy
 Raabs an der Thaya – rakouské město
 Vojtěch Rakous (1862–1935) – český spisovatel židovského původu
 Rax – rakouské pohoří
 Reichenau an der Rax (česky Rychnov na Rakousu)